Джон Адамс — 2-й президент США
 Джон Адамс Старший — батько 2-го президента США
 Джон Адамс — англійський матрос, учасник заколоту на кораблі «Баунті»
 Джон Бодкін Адамс — британський лікар і серійний убивця
 Джон Кауч Адамс — англійський та корнський астроном, математик і механік
 Джон Квінсі Адамс — 6-й президент США
 Джон Кулідж Адамс — американський композитор